Кирьяко́в — фамилия, от греческого имени Кириак (греческое «Κυριάκος» — Господний):

Известные носители:

Кирьяков 
 Кирьяков, Александр Фёдорович (1804—1892) — русский филолог.
 
 Кирьяков, Егор Вячеславович (род. 1974) — советский и российский футболист.
 Кирьяков, Клавдий Афанасьевич (1792—1863) — купец, Московский городской голова.
 Кирьяков, Леонтий Несторович (1919—2008) — румейский поэт и переводчик.
 
 Кирьяков, Михаил Фёдорович (1914—1985) — советский государственный и хозяйственный деятель. Участник Великой Отечественной войны.
 Кирьяков, Сергей Вячеславович (род. 1970) — советский и российский футболист; тренер.

Кирьякова 
 Кирьякова, Анастасия Яковлевна (в замужестве Марченко; 1830—1880) — русская писательница и поэтесса.
 Кирьякова, Марина Михайловна (род. 1959) — советская волейболистка.
 Лескова-Кирьякова, Анастасия Спиридоновна (1903—1990) — русская советская театральная актриса.

Купеческая династия 
Кирьяковы — династия московских купцов.
 Кирьяков, Григорий Аврамович (1741—1812) — московский голова.
 Кирьяков, Афанасий Абрамович (1747—1809) — московский 2-й гильдии купец Кадашевской слободы.
 Кирьяков, Павел Афанасьевич (1784—?) — сын А. А. Кирьякова. Потомственный почётный гражданин Москвы.
 Кирьяков, Клавдий Афанасьевич (1792—1863 / после 1866) — сын А. А. Кирьякова. Московский городской голова. Потомственный почётный гражданин Москвы.

См. также